

Прізвище 
 Компан Олена Станіславівна (1916—1986) — доктор історичних наук (1965).
 Компан Ярослав Юрійович (1937, Київ) — доктор технічних наук (1985), син Олени Компан.

Топоніми 
 Компан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна